COA oder CoA steht für:

 Care of Address, siehe Mobile IP #Überblick und Grundbegriffe
 Certificate of Analysis, Nachweis in Pharma- und Chemieindustrie
 Certificate of Authenticity, siehe Echtheitszertifikat
 Coenzym A, beteiligt am Fettstoff-, Zucker- und Proteinstoffwechsel
 Columbia Airport (Kalifornien), Flughafen, Tuolumne County, Kalifornien, laut IATA-Code
 Comitè Olímpic Andorrà, Nationales Olympisches Komitee von Andorra
 Comité Olímpico Angolano, Nationales Olympisches Komitee von Angola
 Comité Olímpico Argentino, Nationales Olympisches Komitee von Argentinien
 Continental Airlines, US-amerikanische Fluggesellschaft, laut ICAO-Code

Coa oder Côa steht für:
 Côa, Fluss im Nordosten Portugals
 Coa (Nordirland), Townland und Hamlet im Civil Parish Magheracross, County Fermanagh, Nordirland

Siehe auch:
 Koa (Begriffsklärung)

Abkürzung